Arondismentul Dijon (în ) este un arondisment din departamentul Côte-d'Or, regiunea Bourgogne, Franța.

Subdiviziuni

Cantoane 
 Cantonul Auxonne
 Cantonul Chenôve
 Cantonul Dijon 1e
 Cantonul Dijon 2e
 Cantonul Dijon 3e
 Cantonul Dijon 4e
 Cantonul Dijon 5e
 Cantonul Dijon 6e
 Cantonul Dijon 7e
 Cantonul Dijon 8e
 Cantonul Fontaine-lès-Dijon
 Cantonul Fontaine-Française
 Cantonul Genlis
 Cantonul Gevrey-Chambertin
 Cantonul Grancey-le-Château-Neuvelle
 Cantonul Is-sur-Tille
 Cantonul Mirebeau-sur-Bèze
 Cantonul Pontailler-sur-Saône
 Cantonul Saint-Seine-l'Abbaye
 Cantonul Selongey
 Cantonul Sombernon

Comune 

Dijon